Chōwa (filosofie)
 Chōwa (tijdperk)